

Musique 
 Chiffrage des accords, notation des accords en harmonie classique.

Gestion 
 Chiffrage, notion de gestion.